La Targa Florio 1907, fu una gara automobilistica svoltasi il 22 aprile 1907 sul circuito delle Madonie.

Gara

Resoconto

Risultati 

Serie e competizioni motoristiche nel 1907
Targa Florio